Stavros kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Stavrós (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Stavrós (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis), 
 Stavrós (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, lat 38,64, long 23,61), 
 Stavrós (bergstopp), Epirus, Nomós Ártas, 
 Stavrós (berg i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 
 Stavrós (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 
 Stavrós (berg i Grekland, lat 40,32, long 20,82), 
 Stavrós (berg i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Stavros (ort i Grekland), Kreta, Nomós Chaniás, 
 Stavros (ö i Sporaderna)

Robotskapade Greklandförgreningar